Tõrva est une ville, chef-lieu de la commune de Tõrva, située dans le comté de Valga en Estonie.

Géographie 
Tõrva est située dans le sud du pays, dans le comté de Valga et s'étend sur .

Histoire 

Tõrva a acquis le statut de ville le .

Lors de la réogarnisation administrative d', elle devient le chef-lieu de la nouvelle commune de Tõrva, issue de la fusion avec les anciennes communes de Helme, Hummuli, Põdrala et le village de Soontaga, détaché de la commune de Puka.

Démographie 
La population s'élevait à  au  et à  au .

Bâtiments 
 
 Le mausolée de Michel Barclay de Tolly
 Le Manoir de Taagepera
 Le Manoir de Holdre
 Le Manoir de Helme
 Les ruines du château de Tõrva
 Les grottes de Helme et de Koorküla

Jumelages et partenariats 
La ville de Tõrva est jumelée avec les villes suivantes :
  Grantsville (États-Unis) ;
  Hemsedal (Norvège) ;
  Laihia (Finlande) ;
  Łuków (Pologne) ;
  Timrå (Suède).

Galerie

Références

Voir aussi

Liens internes 
 Communes d'Estonie
 Route nationale 6

Liens externes 

   Site officiel de la ville de Tõrva

Ville en Estonie